Montalt (Camp de Morvedre), despoblat al terme municipal d'Albalat dels Tarongers, a la comarca del Camp de Morvedre en la província de València
 Montalt (Dosrius), muntanya repartida pels termes municipals de Sant Andreu de Llavaneres, Dosrius, Arenys de Munt i Sant Vicenç de Montalt (el Maresme)
 Montalt (Tivissa), muntanya al municipi de Tivissa, a la comarca de la Ribera d'Ebre 
 Pic de Montalt, muntanya entre els municipis d'Alt Àneu (Pallars Sobirà) i l'Arieja (França)
 Serra del Montalt, serra al municipi de Tivissa a la comarca de la Ribera d'Ebre